Esistono due comuni francesi con questo nome

Buzancy – Aisne
Buzancy – Ardenne